Wells steht für:

 Wells (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 (1721) Wells, ein nach Herman B. Wells (1902–2000) benannter Asteroid
 C/1882 F1 (Wells), ein nach Charles S. Wells benannter Komet
 Wells-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Wells Ridge, Gebirgskamm im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Wells Saddle, Bergsattel im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Wells, diverse Berge

Wells ist der Name folgender Orte:

in England:
 Wells, Somerset
 Wells (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Wells-next-the-Sea, Stadt und Hafen in Norfolk, England

in Kanada:
 Wells (British Columbia)

in den Vereinigten Staaten:
 Wells (Indiana)
 Wells (Kansas)
 Wells (Kentucky)
 Wells (Maine)
 Wells (Michigan)
 Wells (Minnesota)
 Wells (Mississippi)
 Wells (Nevada)
 Wells (New York)
 Wells (Pennsylvania)
 Wells (South Carolina)
 Wells (Texas)
 Wells (Vermont)
 Wells (Wisconsin), im Calumet und im Manitowoc County
 Wells (Town, Monroe County), Town(ship) in Wisconsin
 Wells Beach (Maine)
 Wells Branch (Maine)
 Wells Branch (Texas)
 Wells Corner (Maryland)
 Wells Creek (Pennsylvania)
 Wells Creek (Texas)
 Wells Crossroads (South Carolina)
 Wells Fork (Kentucky)
 Wells Hollow (Pennsylvania)
 Wells Mills (New Jersey)
 Wells River (Vermont)
 Wells Tannery (Pennsylvania)
 Wells Town (Mississippi)
 Wells Township (Michigan)
 Wells Township (Pennsylvania)

Siehe auch:

 Welles
 Wells Fargo (Begriffsklärung)
 Wels